Wittstadt ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Wittstadt (1936–2003), deutscher Kirchenhistoriker
 Werner Wittstadt (1907–1956),  deutscher Physikochemiker